Il singolare del torneo di tennis Guarujá Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (finale)
 Luiz Mattar (campione)
 Lawson Duncan (secondo turno)
 Javier Frana (secondo turno)

 Diego Pérez (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (secondo turno, ritiro)
 Cássio Motta (quarti di finale)
 Pablo Arraya (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1988